Шабо де Мирбо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шабо де Мирбо, Жак (ум. 1630) — французский государственный деятель, рыцарь орденов короля.
 Шабо де Мирбо, Франсуа (ум. 1599) — французский придворный, рыцарь орденов короля.